El Condado de Sheridan es el nombre asignado a cinco condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Sheridan, condado de Kansas.
 Condado de Sheridan, condado de Montana.
 Condado de Sheridan, condado de Nebraska.
 Condado de Sheridan, condado de Dakota del Norte.
 Condado de Sheridan, condado de Wyoming.